Kabinett Laniel bezeichnet

 Kabinett Laniel I
 Kabinett Laniel II